Kuusinen ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Kuusinen (1886–1970), finnische Agentin
 Eero Kuusinen (* 1954), finnischer Skispringer und Skisprungfunktionär
 Hertta Kuusinen (1904–1974), finnische Politikerin
 Matt Kuusinen (* 1978), US-amerikanischer Skispringer
 Otto Wille Kuusinen (1881–1964), finnischer und sowjetischer Politiker
 Paavo Kuusinen (1914–1979), finnischer Radrennfahrer